Флейринг () — в работе бармена приготовление коктейлей с использованием элементов жонглирования.

Популярным флейринг стал после выхода в свет фильма «Коктейль» в 1988 году с участием Тома Круза и Брайана Брауна.

Родоначальником флейринга считают , жившего и работавшего в США во второй половине XIX века, он впервые стал поджигать и переливать горящие коктейли из бокала в бокал. Книга «Bartender’s Guide», написанная им в 1862 году, и сейчас является настольной книгой барменов.

Современный флейринг разделяется на два основных направления — «рабочий флейринг» и «шоу-флейринг». Один из общепризнанных лидеров флейринга, английский бармен Nicolas Saint Jean пропагандирует новый стиль — стрит-флейринг, соединение брейк-данс и флейринга.

Международное сотрудничество 

В 1997 году была создана  Flair Bartenders' Network (FBN), которая потом была переименована во Flair Bartenders' Association (FBA). По регламенту FBA на протяжении года проходит ряд чемпионатов по флейрингу (FBA Flair Pro Tour) в разных странах мира. Чемпионаты проводятся на коммерческой основе, имеют разные уровни и призовые фонды. Спонсорами соревнований выступают различные алкогольные компании, рекламирующие свои бренды. Самый высокий уровень (6-й уровень) и рейтинг присвоен чемпионату «Legends of Bartending», который обычно проводится в феврале в Лас Вегасе, самый большой призовой фонд (50000$) пока имеют только два чемпионата — «Bacardi Pro Flair» и «Barstars», оба проводятся в Москве. Бармен, набравший наибольшее количество очков в прошедших за год чемпионатах, становится абсолютным чемпионом мира по флейрингу в данном году. В 2007 году в чемпионатах FBA PRO Tour приняли участие 159 барменов со всех материков земли.

Международная Ассоциация Барменов (IBA), созданная в 1951 году, с 1999 года в рамках ежегодного соревнования World Cocktail Competition (WCC) проводит свой чемпионат мира по флейрингу, называемый Flairtending. От «FBA Pro Tour» отличается он тем, что проходит один раз в год, проводится не на коммерческой основе, и участвовать в нем могут только бармены, победившие в отборочных турах своих стран.

В России 

В России флейринг появился примерно в 1996 году во многом благодаря усилиям президента Барменской Ассоциации России (Б. А. Р.) Сергея Викторовича Цыро, активно пропагандировавшего новые методы работы барменов. Большую роль в обучении флейрингу сыграл профессиональный эквилибрист Сергей Владимирович Грибков. Первым чемпионом России по флейрингу стал Миндаугас Градецкас (Mindaugas Gradeckas) в 1999 году. В 2003 году в Севилье на ежегодном чемпионате мира среди барменов российский бармен Александр Родоман стал чемпионом мира по флейрингу по версии IBA (Internatinal Bartenders Association).

Чемпионаты по флейрингу (FBA Pro Tours) 

 «Best in the West» (Las Vegas, Nevada (USA))
 «Legends of Bartending» (Las Vegas, Nevada (USA))
 «Austrian Flair Combat» (Graz, Austria)
 «Barstars Flair» (Москва)
 «Flaircracks» (Switzerland)
 «Super Flair» (Windsor, ON, (Canada))
 «Flair Castle» (Одесса, Украина)
 «Blue Blazer» (Las Vegas, Nevada (USA))
 «Nations» (Las Vegas, Nevada (USA))
 «Flair Vegas» (Las Vegas, Nevada (USA))
 «MBA Flair» (Constanta, Romania)
 «Flair Master» (San Juan, Puerto Rico)
 «Skyy Flair» (Monte Carlo, Monaco)
 «Havana Club Bar Giants» (Cologne, Germany)
 «Quest» (Orlando Florida (USA))
 «Bacardi Pro Flair» (Москва)
 «Shaker Flair» (Helsinki, Finlandia)
 «Almaty Flair Open» (Алматы, Казахстан)

См. также 
 Бармен

Литература

Ссылки 

 Flair Bartender Assiciation

Коктейли
Общественное питание